Estanislao I Leszczynski (en polaco: Stanisław Leszczyński; Leópolis, 20 de octubre de 1677 - Lunéville, 23 de febrero de 1766) rey de la Mancomunidad de las Dos Naciones (Polonia-Lituania) (1704-1709 y 1733-1734), perteneciente al clan Wieniawa.

Su primera subida al trono contó con el apoyo sueco. Tras la batalla de Poltava, tuvo que marchar al exilio. Su segunda subida al trono provocó la Guerra de Sucesión polaca. Refugiado en Francia, tras la Guerra de Sucesión Austriaca, recibe como compensación el Ducado de Lorena. A su muerte, Lorena pasa a integrarse a Francia.

Biografía 

Estanislao nació el 20 de octubre de 1677 en Leópolis, Polonia-Lituania, actual Ucrania. Era hijo de Rafael Leszczynski, voivoda de Poznań, y de su esposa, Ana Jablonowska. El 10 de mayo 1698 en Cracovia, se casó con la princesa Catalina Opalinska, hija del magnate Juan Carlos Opalinski y de Zofia Czarnkowska. Con Catalina tuvo dos hijas: Ana (nombrada en honor de su madre) nacida en 1699, y María, nacida en 1703, futura reina de Francia a través de su matrimonio con Luis XV. En 1697, Estanislao firmó la confirmación de los estatutos de la elección de Augusto II.

Rey por primera vez 
Estanislao fue seleccionado por Carlos XII de Suecia después de una invasión sueca exitosa en Polonia, para reemplazar a Augusto II de Polonia, que era hostil con los suecos. Leszczynski era un joven con antecedentes intachables, talentos respetables, y provenía de una antigua familia, pero desde luego, sin la suficiente fuerza de carácter o influencia política para sostenerse en un trono tan inestable.

Sin embargo, con la ayuda de un fondo de soborno y un ejército, los suecos tuvieron éxito en la obtención de su elección mediante un conjunto de media docena de castellanos y algunas decenas de caballeros el 12 de julio de 1704. Unos meses más tarde, Estanislao fue obligado por una incursión repentina a buscar refugio en el campo sueco, pero finalmente el 24 de septiembre de 1705, fue coronado rey con gran esplendor. El mismo Carlos, suministró a su candidato con una nueva corona y cetro, en lugar de las antiguas insignias polacas. El primer acto del rey polaco fue cimentar una alianza con Carlos XII por el cual Polonia se dedica a ayudar a Suecia contra el zar ruso. Estanislao hizo lo que pudo para ayudar a su patrón.

Segundo reinado 

Cuando en 1733 murió el rey de Polonia, Augusto II, la corona era electiva y Estanislao disputaba el trono a su hijo Federico Augusto, esposo de la archiduquesa María Josefa de Austria, apoyado por Prusia, por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos VI y por Ana, zarina de Rusia.

Estanislao, suegro del rey Luis XV, contaba con el apoyo de Francia y de su ministro de Estado, el cardenal Fleury, para quien de todas formas la sucesión polaca era un aspecto secundario en su política de afianzar la alianza hispano-francesa contra los Habsburgo. Fleury declaró la guerra en septiembre de 1733, aunque finalmente el fracaso de la expedición francesa para quebrar el sitio de Danzig hizo que Estanislao tuviera que huir y renunciar al trono. En compensación se concedió a Estanislao el Ducado de Lorena y el de Bar, que gobernó desde Nancy hasta su muerte en 1766, cuando los ducados se incorporaron definitivamente a la corona francesa.

Cabe destacar que Estanislao también fue escritor de diversas obras de tono filosófico, algunas de ellas aún recordadas, como Entretien d'un Européen avec un insulaire du royaume de Dumocala, dentro del género de las utopías.

Matrimonio e hijos 
De su matrimonio con Catalina Opalinska tuvo dos hijas:

 Ana Leszczynska (1699-1717), murió joven. Sin descendencia.
 María Leszczynska (1703-1768), reina consorte de Francia por su matrimonio con el rey Luis XV. Tuvo descendencia.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Reyes de Polonia y Grandes duques de Lituania del siglo XVIII
Historia de Polonia (1569-1795)
Estanislao
Nacidos en Leópolis